Семён Юренев:
 Юренев, Семён Васильевич — стрелецкий сотник.
 Юренев, Семён Игнатьевич (1645—после 1737) — участник Крымских походов и великой Северной войны. Примечания